Муреш — річка на заході Румунії
 Муреш — жудець на заході Румунії у Трансильванії
 Муреш — цинут Королівства Румунія у 1938—1940 роках
 Тиргу-Муреш — місто в Трансильванії, центр жудця Муреш
 Тиргу-Муреш (аеропорт)